Пекінес Паггі, десять років від роду, у 2011 потрапив до Книги рекордів Гіннеса як володар найдовшого язика на планеті серед собак. Його довжина становить 11,43 см. Господиня пекінеса не вважає, що його язик виглядає якось огидно і називає свого вихованця "маленьким пупсиком".

За вісім років до того він був бродячим собакою, хворим на коросту. Можливо, через це попередні власники його викинули на вулицю в сільській місцевості, де його підібрала сім'я, до будинку якої він приблудився. Вони місяць лікували його, підшукували нових власників, доки Паггі не забрала їхня родичка, у якої песик зараз живе. На той час у неї вже були дві собаки. За словами нинішньої власниці, Паггі — дуже життєрадісний і любить гратися, як і всі інші собаки. Довгий язик не заважає песику харчуватися і пити, тому хірургічне втручання не потрібне.

Примітки

Посилання 
 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/size/longest-tongue-current-dog 
 http://www.puggy.com/ 

Відомі собаки
Рекордсмени Книги рекордів Гіннеса